Малашата — название населённых пунктов в России:
 Малашата — деревня в Нагорском районе Кировской области.
 Малашата — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Малашата — упразднённая деревня на территории современного Чусовского городского округа Пермского края.